Carlos Sánchez
Carlos Sánchez Sánchez (1952) kubai vízilabdázó
Carlos Sánchez García (1978) spanyol labdarúgó
Carlos Alberto Sánchez (1980) mexikói labdarúgó
Carlos Andrés Sánchez (1984) uruguayi válogatott labdarúgó
Carlos Sánchez Moreno (1986) kolumbiai válogatott labdarúgó